Karangwuni kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,05, long 110,74), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,05, long 110,77), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar